Op de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking werden op 302 onderdelen gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat het medailleklassement.

Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

Beschouwing 
China eindigde als eerste in het medailleklassement met een totaal van 51 gouden medailles, het grootste aantal sinds de Sovjet-Unie in 1988 er 55 wonnen. China nam de koppositie over van de Verenigde Staten dat het klassement al sinds 1996 aanvoerde. De Amerikanen wonnen wel met 110 stuks het grootst aantal medailles. Dit hadden ze sinds Los Angeles 1984 niet meer gehaald.

Een recordaantal van 86 landen wist ten minste één medaille te winnen. 54 landen wisten ten minste één gouden medaille te winnen.

Medailleklassement 
In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond. Het grootste aantal medailles in elke categorie is vetgedrukt.

Opgemerkt wordt dat het totaal aantal goud, zilver en brons niet gelijk is. Dit komt doordat er bij het boksen, judo, taekwondo en worstelen naast goud en zilver telkens twee keer brons wordt uitgereikt. Daarnaast eindigden bij het zwemmen op de 100 meter vrije slag en de 100 meter rugslag twee zwemmers met dezelfde tijd op de derde plaats. Bij de 100 meter bij de atletiek eindigden twee vrouwen met dezelfde tijd op de tweede plaats en werd er twee keer zilver maar geen brons uitgereikt.

Primeurs 
Een aantal landen slaagden erin om tijdens deze Spelen hun allereerste medaille ooit te winnen. Achtereenvolgens waren dit Tadzjikistan, Togo, Servië, Afghanistan, Mauritius en Soedan.

Mongolië en Panama slaagden erin hun allereerste gouden medaille ooit te winnen.

Wijzigingen in de medailletabel 
Op 15 augustus 2008 maakte het IOC bekend dat de Noord-Koreaanse schutter Kim Jong Su positief heeft getest na afloop van zijn wedstrijd op het verboden middel propranolol. Zijn twee medailles werden hem ontnomen. In eerste instantie eindigde hij op de derde plaats bij het 20 meter luchtpistool. Die medaille wordt overgenomen door de Amerikaan Jason Turner. Verder eindigde hij op de tweede plaats bij het 50 meter geweer. Het zilver gaat nu naar de Chinees Tan Zongliang, het brons naar de Rus Vladimir Isakov.

De Zweedse worstelaar Ara Abrahamian won oorspronkelijk brons bij het Grieks-Romeins tot 84 kg. Tijdens de medailleceremonie echter stapte hij met de medaille die hem net daarvoor was omgehangen van het podium, legde de medaille op de worstelmat en liep de zaal uit. Dit uit protest tegen de arbitrage tijdens zijn halve finale. Het IOC besloot zijn medaille te ontnemen omdat zij het een schending van de olympische gedachte, een protestactie en een respectloze actie ten opzichte van andere atleten vonden. Zijn medaille wordt niet aan iemand anders gegeven. Het protest dat het Zweeds Olympisch Comité en Abrahamian bij het Hof van Arbitrage voor Sport aantekenden, werd begin 2009 afgewezen.

De Oekraïense atlete Ljoedmila Blonska won oorspronkelijk het zilver op de zevenkamp. Na afloop bleek haar urine positief te testen op de verboden anabole steroïde methyltestosteron. Op 22 augustus 2008 besloot het IOC haar de medaille te ontnemen en die toe te kennen aan de Amerikaanse Hyleas Fountain en het brons aan de Russische Tatjana Tsjernova.

In december 2008 schrapte het IOC de Wit-Russische medaillewinnaars Vadzim Dzevjatowski en Ivan Tsichan uit de uitslag van het kogelslingeren bij de mannen. Dit na een positieve dopingtest op testosteron na afloop van de wedstrijd. Hierdoor schoof de Hongaar Krisztián Pars door naar het zilver en de Japanner Koji Murofushi naar het brons. De beide Wit-Russen gingen in beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport dat hen op basis van procedurefouten door het Chinese laboratorium in het gelijk stelde. Zij krijgen hun medaille terug ten koste van de Hongaar en de Japanner.

Eind december 2008 besloot de Internationale Paardensportfederatie FEI om de Noorse ruiter Tony Andre Hansen te diskwalificeren na een positieve dopingtest van zijn paard. Hierdoor verloor Noorwegen de bronzen medaille ten gunste van Zwitserland.

Eind april 2009 werd bekend dat het IOC een groot aantal bloed- en urinemonsters opnieuw heeft onderzocht op het verboden middel Cera en dat daarbij zes atleten zijn betrapt. Het ging onder andere om de medaillewinnaars Rashid Ramzi, goud voor Bahrein op de 1.500 meter bij de atletiek, en Davide Rebellin, zilver voor Italië bij de wegwedstrijd in het wielrennen. Nadat ook de contra-expertises positief waren, moesten eind november 2009 zowel Ramzi als Rebillin hun medaille inleveren en schoven de medailles door.

Externe link 
 Medailleklassement Olympische Spelen 2008 op www.sports-reference.com